Плопшору има више значења:

 Плопшору (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Плопшору (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Плопшору (Горж), општина у округу Горж у Румунији